Imię i nazwisko Joe Brown nosili lub noszą m.in.:
 Joseph E. Brown (1821-1894) – amerykański gubernator stanu Georgia
 Joe E. Brown (1892-1973) – amerykański aktor filmowy
 Joe Brown (1926-1997) – amerykański bokser, zawodowy mistrz świata wagi lekkiej
 Joe Brown (1929-2014) – angielski piłkarz i trener
 Joe Brown (1930-2020) – angielski wspinacz
 Joe Brown (ur. 1941) – angielski piosenkarz i gitarzysta